В одиночному розряді тенісного турніру Eckerd Tennis Open 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 6–0, 6–3.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт-Ллойд (півфінал)
 Трейсі Остін (півфінал)
 Івонн Гулагонг (переможниця)
 Діанне Фромгольтц (1-ше коло)

 Вірджинія Вейд (фінал)
 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Керрі Рід (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eckerd Open
Тур WTA 1979